Felipe I de Parma (Madrid, 15 de marzo de 1720-Alessandria, 18 de julio de 1765) fue infante de España y duque de Parma, Plasencia y Guastalla. Fundador de la rama de los Borbón-Parma.

Biografía 

El infante Felipe de Borbón nació en el Real Alcázar de Madrid, cuarto hijo (tercer varón) de Felipe V, rey de España, y de su segunda esposa, Isabel Farnesio. Fue bautizado en la capilla del Alcázar el 1 de marzo de 1722 por el cardenal Borja. Sus padrinos fueron Maximiliano II Emanuel de Baviera y Dorotea Sofía de Neoburgo. Seis días después, por la mañana y en el mismo lugar, recibió el sacramento de la confirmación junto con sus hermanos, Fernando y Carlos, siendo el encargado de administrarlo también el cardenal Borja y actuando de padrino de los tres su hermano mayor, Luis, príncipe de Asturias. Ese mismo día, por la tarde, se le impuso el hábito de la orden de Santiago.

Se crio en la ciudad que lo vio nacer y desde pequeño mostró mayor interés por las artes que por la política. En 1738, con la autorización de su padre el rey, compró el condado de Chinchón a su último propietario, Giuseppe Sforza-Cesarini, con dignidad de grande de España.

Su madre, Isabel, provenía de la familia de Farnesio, gobernantes de los Estados de Parma, Piacenza y Guastalla, en Italia, desde hacía varias generaciones. Al iniciarse la guerra de sucesión de Austria, en 1741, Felipe se trasladó a Italia al frente del Ejército Español expedicionario, con la pretensión de hacerse con el Milanesado y el ducado de Parma, y nombró como primer ministro a Zenón de Somodevilla. Por la paz de Aquisgrán de 1748 se le reconocieron los ducados de Parma y Piacenza (de los cuales había sido titular su hermano, Carlos, pero que este cedió a la emperatriz María Teresa, después de la guerra de sucesión de Polonia, en 1738, a cambio del reino de las Dos Sicilias) y Guastalla (que a la muerte de Giuseppe Maria Gonzaga también había recaído en María Teresa, en 1746), pero no el Milanesado. De esta manera, el infante Felipe se convirtió en nuevo soberano, con el título de duque, de los estados de los Farnesio, fundando así la Casa de Borbón-Parma.

Como parte del Tratado de Versalles de 1757, entre Austria y Francia, estaba previsto que Felipe se convirtiera en rey de los Países Bajos del Sur, en un acuerdo que otorgaba a las tropas francesas puestos clave en el país. Sin embargo este acuerdo fue anulado por el posterior tercer pacto de Familia borbónico, al que Felipe se unió en 1762, durante la guerra de los Siete Años. El duque continuó ocupando el trono en Parma hasta su muerte.

Muerte 
Felipe murió de repente el 18 de julio de 1765 en Alessandria, después de haber acompañado a su hija, María Luisa, en su camino a Génova, donde se embarcó rumbo a España para casarse con Carlos, príncipe de Asturias. A través de la hija de Felipe, María Luisa, es antepasado común de los Borbones de España, los Borbones de las Dos Sicilias y la Casa de Orleans.

El gobierno del duque Felipe I, dirigido por Guillaume du Tillot, desarrolló una política de signo ilustrado, regalista y jansenista: se introdujeron reformas que sanearon la Hacienda, se reforzó el poder del Estado, se crearon escuelas públicas y se desarrollaron nuevos planes de estudios universitarios que incidían particularmente en los jurídicos. Gracias a él, Parma se convirtió en uno de los más importantes centros intelectuales de Italia.

Matrimonio y descendencia 
El 25 de octubre de 1739, Felipe contrajo nupcias con Luisa Isabel de Francia, hija de Luis XV, en Alcalá de Henares. Sus hijos fueron:
 Isabel (1741-1763), esposa del archiduque José de Austria, el futuro emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Fernando (1751-1802), después duque de Parma.
 María Luisa (1751-1819), reina consorte de España con Carlos IV.

A su muerte le sucedió su hijo, Fernando (1765-1802).

Órdenes y empleos

Órdenes 
Reino de España
Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Orden de Santiago
Comendador mayor de Castilla (1739).
Comendador de Aledo y Totana (1722) y de Caravaca (1733) y de Alhambra y Solana (1737).
 8 de marzo de 1722: Caballero (Capilla del Real Alcázar de Madrid).
 Orden de Alcántara
Comendador mayor.
Comendador de Piedrabuena (1749), de Castelnovo (1724), de Ceclavín y Zalamea (1738).
 Orden de Calatrava
Comendador mayor (1729).
Comendador mayor de Aragón o Alcañiz (1728).
Comendador de Casas de Sevilla y Niebla (1723), de Fresneda y Rafales (1727) y Manzanares (1733).

Extranjeras 
 1736: Gran prior de Castilla y de León de la Orden de San Juan de Jerusalén.

 22 de septiembre de 1732: Caballero de la Orden del Espíritu Santo. (Reino de Francia)
 22 de septiembre de 1732: Caballero de la Orden de San Miguel. (Reino de Francia)
 3 de julio de 1738: Caballero de la Orden de San Jenaro. (Reino de Nápoles)

Empleos 
 14 de marzo de 1737 - 30 de octubre de 1748: Almirante general de España e Indias.
 Hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
 Académico de la Academia de la Arcadia.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos
 

Infantes de España por nacimiento
Casa de Borbón-Parma
Casa de Borbón en España
Duques de Parma
Académicos de la Arcadia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Comendadores mayores de Castilla en la Orden de Santiago
Caballeros de la Orden de San Miguel
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Comendadores mayores de la Orden de Alcántara
Comendadores mayores de la Orden de Calatrava
Grandes priores de Castilla en la Orden de Malta
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España (Casa de Borbón)
Alcaides del Alcázar de Segovia
Almirantes Generales de España e Indias
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Alessandria
Personas de la guerra de sucesión austríaca